Пако Рабанн (фр. Paco Rabanne), уроджений Франсіско Рабанеда і Куерво (ісп. Francisco Rabaneda y Cuervo); народився 18 лютого 1934, Пасахес, Іспанія) — французький модельєр-кутюр'є.
 Пако Еррера (ісп. Francisco Herrera Lorenzo), більш відомий під своїм ім'ям Пако Еррера (ісп. Paco Herrera, нар. 2 грудня 1953, Барселона) — іспанський футболіст.
 Пако (Боровниця), Пако (словен. Pako) — поселення в общині Боровниця, Осреднєсловенський регіон, Словенія. 
 Пако Б'єнсобас (ісп. Francisco «Paco» Bienzobas Ocáriz, нар. 26 березня 1909, Сан-Себастьян, Іспанія — пом. 30 квітня 1981, Сан-Себастьян) — іспанський футболіст.
 Пако де Лусія (ісп. Paco de Lucía, тобто Пако син Люсії, справжнє ім'я Francisco Gustavo Sánchez Gómez; 21 грудня 1947(19471221) — 25 лютого 2014) — іспанський гітарист і композитор стилю «нове фламенко». 
 Пако Хенто, Франсіско Хе́нто Ло́пес, або просто Пако Хенто (ісп. Francisco Gento López (Paco Gento); нар. 21 жовтня 1933, Гарнісо, Кантабрія) — іспанський футболіст.